Essa é uma lista dos 184 municípios do estado do Ceará por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

Area urbana
C